A lingua Oroch é falada pelos Orochs na Sibéria, fazendo parte do grupo sul das línguas tungúsicas. É muito relacionada  à língua nanai e à língua udihe. Seuspoucos  falantes vivem no Krai de Khabarovsk (distritos Komsomolsky, Sovetskaya Gavan e Ulchsky). Foi tradicionalmente dividida em três dialetos: Tumninsky, Khadinsky e Hungarisky. No início do século XXI, uma forma de escrita da língua foi criada.

Ortografia
Alfabeto cirílico para Oroch desenvolvido no início do século XXI.

Amostra de texto
Poema : Нима̄пу

Нима̄пу даӈса ду. Нима̄пу даӈса ду. Наму дагга хэм ая ба̄тунгу Ниду сулакиду ӈоними игги, ӈочкони игги туксаиду мападу. Хоё, лака.Бая, дёчонку. Дяггу. Амбани хитэ.Дю экэ. Тэ̄луӈду.

Bibliografia
 (Em Russo)

Ligações externas
Unesco – Língua Oroch (em Russo)
[http://www.omniglot.com/writing/oroch.htm Oroch em Omniglot)
Oroch e Ethnologue
Oroch em Lings. Siber.

Línguas aglutinantes
Línguas tungúsicas
Línguas da Rússia